Футбо́льный клуб «Га́уя» () — бывший советский и латвийский футбольный клуб из Валмиеры.

История названий 
 «Динамо» (1940-е, начало 1950-х)
 «Варпа» (конец 1950-х)
 «ОП» (1960-е, 1970-е), от «Общество потребителей Валмиеры» (, Valmieras Patērētāju biedrība)
 «Гауя» (с конца 1970-х)

Результаты выступлений

Чемпионат и Кубок Латвийской ССР

Чемпионат и Кубок Латвии

Достижения 
Чемпионат Латвийской ССР
  Чемпион (1): 1990.
  Бронзовый призёр (1): 1985.

Кубок Латвии
  Финалист (2): 1986, 1988.

Примечания

Ссылки 
 Futbols pilsētā: Valmieras futbola vēsture

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спортивные клубы Валмиеры